Der Wettbewerb im Superleichtgewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2012 wurde am 28. Juli im Exhibition Centre London ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 60 kg. Olympiasieger wurde der Russe Arsen Galstjan vor Hiraoka Hiroaki aus Japan. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Felipe Kitadai aus Brasilien und den Usbeken Rishod Sobirov.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Superleichtgewicht Männer

Superleichtgewicht Manner